Cryptinglisia lounsburyi  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Cryptinglisia из семейства ложнощитовки (Coccidae).

Распространение 
Африка: Зимбабве, ЮАР. Европа: Италия. Южная Америка: Аргентина.

Описание 

Питаются соками таких растений, как Asteraceae: Baccharis; Geraniaceae: Geranium , Pelargonium peltatum; Vitaceae: Vitis vinifera.
Вид был впервые описан в 1900 году энтомологом Теодором Коккереллем (Theodore Dru Alison Cockerell).
Таксон  включён в состав рода  (триба Cardiococcini) вместе с видами Cryptinglisia zizyphi, Cryptinglisia elytropappi, Cryptinglisia patagonica.

См. также 
 Magnococcus cestri
 Octococcus salsolicola

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ложнощитовки
Животные, описанные в 1900 году
Насекомые Африки
Насекомые Южной Америки